Le tournoi Cincinnati Gaynor Cup 2022 est l'édition 2022 qui se déroule du 2 au 6 février 2022 à Cincinnati. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit têtes de série.

Le  tour voit l'entrée des têtes de série et l'élimination de trois d'entre elles dont Sarah-Jane Perry éliminée par Tinne Gilis prenant sa revanche de la semaine précédente au tournoi Cleveland Classic et la confirmation de la grande forme de Georgina Kennedy, gagnante de ce même tournoi, éliminant Joshna Chinappa. En quart de finale, la  américaine Amanda Sobhy est battue par sa compatriote Olivia Fiechter qui en demi-finale affronte Sivasangari Subramaniam. En finale, la  joueuse mondiale Nouran Gohar s'impose sans perdre un jeu pendant le tournoi.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Cincinnati
Sport aux États-Unis en février 2022
Squash en 2022